Bockträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bockträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (29,3 ha)
Bockträsket (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (2,17 km²)
Bockträsk, by belägen i Sorsele kommun i landskapet Lappland i Västerbottens län, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn